Вячеслав Клоков:
 Клоков, Вячеслав Иванович (род. 1959) — советский тяжелоатлет, чемпион мира и Европы, спортивный функционер.
 Клоков, Вячеслав Михайлович (1928—2007) — украинский и советский скульптор.